Bobby Hebb – cantautore statunitense
 Donald Olding Hebb – psicologo canadese
 Luanne Hebb – ex cestista canadese